Biała Podlaska Rozrządowa – stacja kolejowa w Białej Podlaskiej, w województwie lubelskim, w Polsce.

Pociągi pasażerskie przestały się zatrzymywać na stacji od dnia 1 lutego 2014 r. Stacja została przekształcona w posterunek odgałęźny.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w Białej Podlaskiej